Tiara, een soort hoofddeksel
 Tiara (album), een muziekalbum van Seventh Wonder
 Tiara (geslacht), een biologisch geslacht van hooiwagens